Freakshow o Freak Show possono riferirsi a:

Freak show, spettacolo di esibizioni di rarità biologiche in voga negli Stati Uniti dal XIX secolo alla prima metà del XX secolo.

Cinema
Freakshow – film del 1932
Freakshow – film del 1989 diretto da Constantino Magnatta
Freaked - Sgorbi (Freaked ; titolo TV: Freak Show) – film del 1993 diretto da Drew Bell
Freakshow – film del 1995 diretto da William Cooke e Paul Talbot
Freak Show – film del 2005 diretto da Craig Parten
Freakshow – film del 2007 diretto da Drew Bell
Freak Show – film del 2017 diretto da Trudie Styler

Fumetto 
 Freakshow – personaggio dell'Universo Marvel Comics

Musica 
 Freakshow – traccia dell'album Cut the Wire di David Knopfler del 1986
 Freakshow – album dei BulletBoys del 1991
 Freakshow – traccia dell'album Spooked dei Pretty Maids del 1997
 Freakshow – album dei Caater del 1998
 Freakshow – album dei Killer Barbies del 2004
 Freakshow – traccia dell'album Blackout di Britney Spears del 2007
 Freakshow – singolo dei The Cure del 2008, dall'album 4:13 Dream
 Freakshow – singolo dei Nasty Cats del 2008
Freak Show – album dei Silverchair
Freak Show – album di Enrique Bunbury
Freak Show – album dei The Residents del 1994, ripubblicato con il titolo The Freak Show Soundtrack nel 2002

Televisione
Freak Show – serie animata
Freak Show – quarta stagione della serie antologica American Horror Story